Humacao (gemeente), een gemeente in de Amerikaanse vrijstaat Puerto Rico
 Humacao (plaats), een plaats in bovenstaande gemeente